Bambi, a Life in the Woods — romance de Felix Salten publicado em 1923
 Bambi — animação produzida pela Disney em 1942, baseada na obra de Felix Salten
 Bambi II — continuação do filme de 1943
 Bambi (Huíla) — província angolana
 Bambi (prêmio) — premiação alemã
 Bambi (manga) — de Atsushi Kaneko

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de topônimos